Kostel Santa Maria (Panny Marie) může být:

 Santa Maria degli Angeli, rozcestník
 Santa Maria in Aracoeli v Římě
 Igreja de Santa Maria do Castelo, Tavira, Portugalsko
 Santa Maria della Consolazione v Římě
 Santa Maria in Cosmedin v Římě
 Santa Maria del Fiore ve Florencii
 Kostel Santa Maria delle Grazie (Milán)
 Santa Maria Maddalena (Pisa)
 Kostel Santa Maria del Mar (Barcelona)
 Santa Maria sopra Minerva v Římě
 Kostel Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli v Římě
 Santa Maria Novella ve Florencii
 Santa Maria della Pace v Římě
 Kostel Santa Maria delle Piante v Římě
 Santa Maria Regina dei Cuori v Římě
 Santa Maria Rotonda v Římě, viz Pantheon
 Santa Maria in Traspontina v Římě
 Santa Maria della Vittoria v Římě

Související články 
 Kostel Panny Marie